Déjà Vu (альбом Crosby, Stills, Nash & Young) — студийный альбом группы Crosby, Stills, Nash & Young 1970 года
 Déjà Vu (альбом Blue System) (1991)
 Déjà Vu (альбом Джорджо Мородера) (2015)